Jovino Novoa Vidal (1822-1895), homme politique chilien ;
 Jovino Novoa (1945-2021), avocat, professeur de droit et homme politique chilien.